Да́нлап () — английская фамилия. Известные носители:

 Данлап, Адель (1902—2017) — американская долгожительница.
 Данлап, Виктория (род. 1989) — американская баскетболистка.
 Данлап, Джон (род. 1957) — лейтенант великого магистерства Мальтийского ордена (с 2022).
 Данлап, Дэвид (1910—1994) — американский гребец.

Примечания